Estado del Ecuador puede referirse a:

 El periodo histórico tras la disolución de la Gran Colombia conocido como Dominación floreana, (1830-1845) en el cual el actual país de Ecuador se denominó Estado del Ecuador.

 La política de Ecuador, el conjunto de ideologías y de los poderes gubernamentales del país.